Das Wort Pflegezeit bezeichnet:

 ein Konzept einer Arbeitsfreistellung zur Pflege von Angehörigen, siehe Pflegezeit (Arbeitsfreistellung)
 die Zeit, die von einem Gesundheits- und Krankenpfleger pro Pflegeperson aufgewendet oder berechnet wird